Fante, fanti, fânti ou fanté é uma das línguas faladas em Gana, pelo povo fante. Trata-se de uma variante da língua acã, que, por sua vez, faz parte do grupo das línguas nigero-congolesas.

Bibliografia 

 

Língua acã
Línguas de Gana
Fantes